Интервью () — может означать:

 Интервью — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы.
 Интервью — жанр публицистики, беседа журналиста с кем-либо на актуальные темы.
 Интервью — грампластинка с произведениями В. Высоцкого (см.: Дискография Владимира Высоцкого#XX век).

Interview 
 Interview — журнал, основанный Энди Уорхолом и Джоном Уилкоком (John Wilcock) в 1969 году.
 Interview — российское издание американского журнала, выпускается с 2011 года.
 Interview — 8-й студийный альбом британской рок-группы Gentle Giant, 1976 год.

Фильмы 
 Интервью (фильм, 1987) () — фильм-притча, Италия, 1987 год. Режиссёр — Федерико Феллини.
 Интервью (фильм, 1998) — фильм, 1998 год.
 Интервью (фильм, 2000) () — 7-й фильм движения Догма 95. Режиссёр — Daniel H. Byun.
 Интервью (фильм, 2003) — фильм, 2003 год. Режиссёр — Тео ван Гог.
 Интервью (фильм, 2007) () — драма, США — Франция — Канада, 2007 год. Режиссёр — Стив Бушеми.
 Интервью (фильм, 2014) () — комедийный боевик, США, 2014 год. Режиссёры — Эван Голдберг и Сет Роген.

См. также 

 Свободное интервью (в социологии) — разновидность очного экспертного опроса.
 Интервью с вампиром.